Наталия Гончарова () може да се отнася за:
 Наталия Николаевна Гончарова (1812-1863) – съпруга на руския поет Пушкин, по първи съпруг Пушкина, по втори съпруг Ланска́я
 Наталия Сергеевна Гончарова (1881-1962) – нейна пра-пра-племенница, художничка и писателка
 Наталия Гончарова (1974) – казахстанска фехтовачка (шпага)
 Наталия Михайловна Гончарова (1988) – руска плувкиня (скачачка), олимпийска медалистка (2004)
 Гончарова – кратер на Венера